Fritissa är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Fès-Boulemane, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Fritissa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fritissa är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Koudia Tastert,  meter över havet,  km nordväst om Fritissa. Runt Fritissa är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Fritissa är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Fès-Boulemane